Malville kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Malville,

Frankrike 

 Malville, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire, 

Robotskapade Antarktisförgreningar